Ушоты — село на западе Хилокского района Забайкальского края России, в составе сельского поселения «Закультинское».

География 
Село расположено на линии Забайкальской железной дороги, находится на правом берегу реки Хилок, в 68 км от города Хилок , и в 386 км от города Читы

История 
В конце XIX — начале XX века в этой местности жили буряты, затем возник переселенческий участок, появилось постоянное поселение русских.

В 1991 в селе работали отделение совхоза «Сосновский», Дом культуры, библиотека, фельдшерский пункт.

Население

Примечания

Источники 
 
 Ушоты в wikimapia.org.

Населённые пункты Хилокского района